Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON Classic 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, jehož členky prohrály ve finále s americkou dvojicí Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová

Z vítězství v turnaji se radovala třetí nasazená dvojice Američanek Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, která ve finále zdolala australský pár Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová výsledkem 7–6 a 6–1.

Nasazení párů 
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (semifinále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (finále)
  'Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2014
WTA Tour 2014